Дми́трий Алекса́ндрович Кудряшо́в:
 Кудряшов, Дмитрий Александрович (род. 1983) — российский футболист.
 Кудряшов, Дмитрий Александрович (род. 1985) — российский боксёр.